Most Wolności - 4 czerwca w Brzegu Dolnym
 Most Wolności w Budapeszcie
 Most Wolności w Nowym Sadzie